Sinfonia n. 16 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 16 di Wolfgang Amadeus Mozart